

Geografia 
 Soltau – città nel circondario della Landa della Bassa Sassonia, in Germania
 Circondario di Soltau-Fallingbostel – circondario dello stato tedesco della Bassa Sassonia che dal 2011 è divenuto circondario della Landa

Persone 
 Annegret Soltau – fotografa tedesca
 Gordy Soltau – giocatore statunitense di football americano
 Pauline Soltau – pittrice tedesca
 Thomas Soltau – ex cestista e allenatore di pallacanestro danese
 Wilfried Soltau – canoista tedesco